Сосновий Дмитро Григорович (*1923-†1995) — український архітектор, лауреат Шевченківської премії
 Сосновий Степан Миколайович (*1896 — ? після 1958) — український радянський агроном-економіст, автор першого комплексного дослідження Голодомору 1932—1933 років в Україні

Сосновий — селище, Притобольний район, Курганська область

Сосновий — селище, Сватівський район, Луганська область

Українські прізвища